Quarin ist der Name von:
 Jean-Marc Quarin, französischer Weinkritiker
 Joseph von Quarin (1733–1814), österreichischer Arzt